Kształt w go określa, jakie późniejsze korzyści przynoszą dane ułożenia kamieni. Wiele kształtów doczekało się własnych nazw.

Dobre kształty 
  – kształt o wyglądzie diamentu, który uzyskuje się poprzez otoczenie kamienia przeciwnika z czterech stron.
  – kształt o wyglądzie litery L, którego tworzą cztery kamienie.
 
  – kształt, w którym jeden kamień jest oddalony od drugiego o dwa punkty w pewnym kierunku i jeden w innym. Przydatny przy tworzeniu sabaki. Jego główną wadą jest to, że jest łatwy do przecięcia.
  – kształt, w którym jeden kamień jest oddalony od drugiego o trzy punkty w pewnym kierunku i jeden w innym.
  – kształt, w którym jeden kamień jest oddalony od drugiego o jeden punkt pionowo i jeden poziomo.
  – kształt, w którym jeden kamień jest oddalony od drugiego o dwa punkty w pewnym kierunku (czyli jest pomiędzy nimi jeden wolny punkt).
  – kształt, w którym jeden kamień jest oddalony od drugiego o trzy punkty w pewnym kierunku (czyli są pomiędzy nimi dwa wolne punkty).

Zobacz też 
 nazwy punktów w go

Przypisy 

Go